San Carlos de Guaroa kan syfta på:

Colombia 

 San Carlos de Guaroa (kommun), Meta, 
 San Carlos de Guaroa (ort), Meta,